Airdrie (Escòcia). Gran Bretanya
 Airdrie (Alberta), Canada 
 Airdrie (Tennessee), casa històrica a Nashville, Tennessee, EUA